Віра Валлє (* 1981) — українська дослідниця, письменниця, правозахисниця, доктор філософії.
 Йонатан Дель Валлє (* 1990) — венесуельський футболіст, нападник португальського «Ріу-Аве» та національної збірної Венесуели.
 Модесто Валлє (1893—1979) — італійський футболіст, захисник.
 Філіпп Ванде Валлє (* 1961) — бельгійський футболіст, грав на позиції воротаря. По закінченні ігрової кар'єри футбольний тренер.
 Франсуа Луї Валлє (1807—1855) — французький педіатр; доктор медицини.

Див. також 
 Вальє